Cynan ap Hywel ist der Name folgender Personen:
 Cynan ap Hywel († 1005), Fürst von Gwynedd, Wales
 Cynan ap Hywel († um 1242), Lord aus dem walisischen Fürstentum Deheubarth